Der Sonnenfisch ist ein Synonym für den 

Mondfisch (Mola mola), eine Knochenfischart

Riesenhai (Cetorhinus maximus)